Serra de Sao Goncalo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra de São Gonçalo (ås i Brasilien, Pernambuco), 
 Serra de São Gonçalo (ås i Brasilien, Minas Gerais), 

Robotskapade Brasilienförgreningar